Označení USS Randolph nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Randolph (1776), fregata sloužící v letech 1776–1778
 USS Randolph (CV-15), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1969